Carrasso ist der Familienname folgender Personen:

 Cédric Carrasso (* 1981), französischer Fußballtorhüter
 Johann Carrasso (* 1988), französischer Fußballtorhüter